

Persone 
 Ángel Bonomini (1929-1994) – poeta, novellista e traduttore argentino
 Ernesto Bonomini (1903-1986) – anarchico italiano 
 Felice Bonomini (1895-1974) – vescovo cattolico italiano
 Paolo Vincenzo Bonomini (1757-1839) – pittore italiano

Pagine correlate 
 Bonomi
 Bonometti